Сборная Республики Корея по футболу до 20 лет, также неофициально известная как молодёжная сборная Южной Кореи по футболу — национальная сборная, представляющая Республику Корея на международных соревнованиях для молодёжных сборных, таких как молодёжный чемпионат мира и молодёжный чемпионат Азии. Является самой титулованной и сильной молодёжной азиатской сборной.

Результаты на турнирах

Молодёжный чемпионат мира

Юношеский чемпионат Азии 

 Победитель* : первое место было поделено между двумя или более командами
 НУ : не участвовала
 НО : не отобралась

См. также 
 Сборная Республики Корея по футболу
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд
 Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд

Ссылки 
 Корейская футбольная ассоциация — Официальный сайт

Сборная Республики Корея по футболу
Южная Корея